Ново Село је насеље у Србији у општини Врњачка Бања у Рашком округу. Према попису из 2011. било је 4461 становника.

Овде постоји ФК Омладинац Ново Село. Овде се налази ОШ „Бане Миленковић” Ново Село.

Демографија 
У насељу Ново Село живи 3154 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година (39,1 код мушкараца и 40,0 код жена). У насељу има 1170 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,38.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Види још 

 Подунавачке баре

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Насељена места у Врњачкој Бањи
Насељена места у Рашком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији